Naselja u Sloveniji:

 Razbore (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje 
 Razbore (Šmartno pri Litiji, Slovenija), naselje u općini Šmartno pri Litiji